Die 164. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  164. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  164. Division (Volksbefreiungsarmee), gehörte zur 55. Armee und wurde im Chinesisch-Vietnamesischen Krieg eingesetzt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern